Большая Вязовка — гидроним:

Большая Вязовка (верхний приток Чапаевки) — в Самарской области
Большая Вязовка (нижний приток Чапаевки) — в Самарской области
Большая Вязовка (река, впадает в Силач) — в Челябинской области.